Kiwa (godin), godin van de schaaldieren
Kiwa (Mie),  een gemeente in de Japanse prefectuur Mie
Kiwa NV, een certificatie-instelling
Kiwa (geslacht), geslacht van kreeftachtigen